Salaire minimum interprofessionnel de croissance, le salaire minimum en France ;
 Seuil minimum indispensable de caractères, objectif d’apprentissage de la langue chinoise en enseignement secondaire en France ; voir notamment Joël Bellassen(SMIC);
 Semiconductor Manufacturing International Corporation, l'un des principaux producteurs de semi-conducteurs de Chine .

Notes et références